Wiklund es un apellido sueco y puede hacer referencia a:
 Adolf Wiklund (1879-1950), compositor y director de orquesta sueco
 Elis Wiklund (1909-1982), esquiador de fondo sueco 
 Adolf Wiklund (biatleta) (1921-1970), biatleta sueco
 Gustav Wiklund (n. 1934), actor y escritor finlandés 
 Anders Wiklund (n. 1949), político del Partido de la Izquierda sueco
 Annette Wiklund (n. 1953), profesora, y botánica sueca
 Hans Wiklund (n. 1964), periodista, crítico de cine y anfitrión de TV sueco
 Emma Wiklund (n. 1968), modelo y actriz sueca